BD+15°2940 — звезда, которая находится в созвездии Змея на расстоянии около 1908 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
BD+15°2940 представляет собой звезду К-класса 9,19 видимой величины. Впервые звезда упоминается в звёздном каталоге Bonner Durchmusterung (BD), составленном под руководством немецкого астронома Ф. Аргеландера в 50-60х годах XIX в, поэтому за ней закрепилось наименование BD+15°2940. Её масса сопоставима с солнечной, однако по размерам она превосходит наше дневное светило в 14,7 раз. Температура поверхности звезды составляет приблизительно 4796 кельвинов. Светимость звезды превосходит в два с лишним раза солнечную.

Планетная система 
В 2013 году польскими астрономами было объявлено об открытии планеты BD+15°2940 b в системе. Она представляет собой  газовый гигант, обращающийся по эллиптической орбите на расстоянии 0,539 а.е. от родительской звезды. Год на ней длится около 137 суток. Открытие планеты было совершено методом доплеровской спектроскопии.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Змеи

Ссылки 
 BD+15°2940 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 BD+15°2940 на сайте Планетные системы

Планетные системы